

Persone 
 Lori Fung – ex ginnasta canadese
 Sai Fung – attore, artista marziale, regista, lottatore, sceneggiatore e produttore cinematografico hongkonghese con cittadinanza statunitense meglio noto come Bruce Lee
 Stephen Fung – attore, cantante e regista cinese originario di Hong Kong

Altro 
 Fung – popolo presente nel Sudan